Przegląd Umiejętności Artystycznych Amatorskich Zespołów Seniorów i Osób Niepełnosprawnych PUMA – ogólnopolska, dawniej międzynarodowa, senioralna, cykliczna impreza artystyczna odbywająca się w Dąbrowie Górniczej.

Do 2008 wydarzenie nosiło nazwę Festiwal Twórczości Artystycznej Domów Pomocy Społecznej. W 2009 nazwę zmieniono na Ogólnopolski Przegląd Umiejętności Artystycznych Domów Pomocy Społecznej.

Celem organizowania przeglądu jest m.in.: propagowanie i promowanie twórczości mieszkańców domów pomocy, zaprezentowanie ich dorobku (zarówno zespołów, jak i solistów), rozwijanie wrażliwości estetycznej, pielęgnowanie ludowych tradycji regionalnych, upowszechnianie pożądanych społecznie wzorów spędzenia wolnego czasu, wymiana pomysłów i doświadczeń artystycznych w gronie twórców, umożliwienie konfrontacji osiągnięć własnych i współzawodników, doskonalenie pracy twórczej artystów i zespołów, integracja społeczna (środowiskowa), podniesienie samooceny seniorów. Występom artystycznym towarzyszą konferencje i wykłady (np. w 2017 przewodniczącym komitetu naukowego był prof. Adam Zych).

W Przeglądzie udział biorą mieszkańcy domów pomocy społecznej (stacjonarnych i dziennych) oraz ich zespoły, jak również uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej, przygotowując dowolny repertuar (m.in. kabaret, taniec, śpiew, poezja śpiewana, chór, twórczość ludowa i podwórkowa, teatr, gawęda, czy teatr lalkowy). Każdy ze startujących zespołów ma obowiązek delegowania jednego jurora, który jednak nie może oceniać własnego zespołu.

Patronat honorowy nad imprezą sprawuje minister Elżbieta Rafalska i Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, a wcześniej m.in. Anna Komorowska i Władysław Kosiniak-Kamysz. Gośćmi zaproszonymi na poszczególne edycje przeglądu byli m.in.: Magdalena Anioł, bp Antoni Długosz, Jacek Łapot, Mieczysław Szcześniak, Marzena Kipiel-Sztuka, Krzysztof Respondek, grupa Golec uOrkiestra, zespół Universe, grupa Kindla i Iwan Komarenko.

Przypisy 

Festiwale w Polsce
Kultura w Dąbrowie Górniczej
Geriatria